Distributiv kan henvise til:

 Distributivitet (matematik)
 Distributiv kasus (grammatik)
 Distributivtal (talord)